Корал Вијехо има више значења:

 Корал Вијехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Корал Вијехо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Корал Вијехо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Корал Вијехо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал Вијехо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал Вијехо (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Корал Вијехо (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Корал Вијехо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал Вијехо (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал Вијехо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал Вијехо (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Корал Вијехо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Корал Вијехо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Корал Вијехо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Корал Вијехо, Луис Легорета (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Корал Вијехо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корал Вијехо (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корал Вијехо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику